Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es szabad stílusú versenyszámát február 22-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a norvég Bjørn Dæhlie nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50